Sergej Mihajlovič Puškov (), ruski hokejist, * 25. februar 1964, Sankt Peterburg, Rusija.

Puškov je v ruski ligi za kluba SKA St. Petersburg in Spartak St. Petersburg. V drugem delu kariere je igral v norveški ligi za klube Spektrum Flyers, Vålerenga Ishockey, Storhamar IL in IF Frisk Asker Tigers.

Za rusko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1993, kjer je osvojil zlato medaljo.

Leta 1993 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| TuTo Turku
| Finska 2. liga
| 89/90
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 92/93
|
| 42
| 15
| 11
| 26
|
| 12
|
| 6
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| '''93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 93/94
|
| 44
| 7
| 13
| 20
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 35
| 5
| 9
| 14
|
| 10
|
| 13
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Spektrum Flyers
| Norveška liga
| 95/96
|
| 28
| 18
| 32
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 95/96
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vålerenga Ishockey
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| -9
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vålerenga Ishockey
| Norveška liga
| 96/97
|
| 44
| 21
| 44
| 65
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vålerenga Ishockey
| Norveška liga
| 97/98
|
| 37
| 17
| 31
| 48
| +30
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Storhamar IL
| Norveška liga
| 98/99
|
| 43
| 12
| 25
| 37
| +17
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Frisk Asker Tigers
| Norveška liga
| 99/00
|
| 21
| 7
| 15
| 22
| +16
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak St. Petersburg
| Ruska 2. liga
| 99/00
|
| 28
| 1
| 15
| 16
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 333
| bgcolor="#7FFF00" | 103
| bgcolor="#7FFF00" | 198
| bgcolor="#7FFF00" | 301
| bgcolor="#7FFF00" | +54
| bgcolor="#7FFF00" | 175
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Ruski hokejski reprezentanti
Hokejisti TuTo Turku
Hokejisti SKA St. Petersburg
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Spektrum Flyers
Hokejisti Vålerenga Ishockey
Hokejisti Storhamar IL
Hokejisti IF Frisk Asker Tigers
Hokejisti Spartak St. Petersburg
Sanktpeterburški športniki
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih